Tirado ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfonso Ortiz Tirado (1893–1960), mexikanischer Arzt und Sänger
 Edgar Hernando Tirado Mazo (* 1939), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Tierradentro
 Ernesto Restrepo Tirado (1862–1948), kolumbianischer Historiker und Ethnologe
 Fabio Betancur Tirado (1938–2011), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Manizales
 Jacob Tirado (~1540–1620), Mitgründer einer sephardischen Gemeinde

 Linda Tirado, US-amerikanische Autorin, Fotografin und Aktivistin
 Luis Tirado (1906–1964), chilenischer Fußballspieler
 María Guadalupe Guzmán Tirado (* 1952), kubanische Virologin